Eliteserien i ishockey 1991-92 var den 32. sæson af den bedste danske række i ishockey og den syvende sæson under navnet Eliteserien. Det var samtidig turneringen om det 35. DM i ishockey arrangeret af Dansk Ishockey Union. Turneringen havde deltagelse af otte hold, som først spillede et grundspil i form af en firdobbelt-turnering alle-mod-alle. Derefter gik de fire bedste hold videre til slutspillet om DM-medaljer, der blev afviklet som en cupturnering. 

Mesterskabet blev vundet af Herning Ishockey Klub, som dermed vandt DM-titlen for anden sæson i træk og femte gang i alt. Midtjyderne vandt grundspillet med syv points forspring til AaB, og holdet gik derefter for anden sæson i træk ubesejret gennem slutspillet, idet både Rødovre SIK i semifinalen og Esbjerg IK i finalen blev besejret med 3-0 i kampe. Bronzemedaljerne gik til Rødovre SIK, som i bronzekampen vandt over AaB med 2-0 i kampe.

Resultater og stillinger

Grundspil 

De otte hold spillede en firdobbelt-turnering alle-mod-alle, hvilket gav 28 kampe til hvert hold. De fire bedste hold gik videre til slutspillet om medaljer.

Holdet, der sluttede på 8.-pladsen, Herlev IK, spillede sammen med nr. 3 og 4 fra 1. division i kvalifikationsspillet en dobbeltturnering om den sidste plads i Eliteserien i den efterfølgende sæson. I dette kvalifikationsspil lykkedes det ikke for Herlev IK at bevare sin eliteseriestatus og rykkede derfor ned i 1. division efter 10 sæsoner i træk i  Eliteserien.

Slutspil 

Slutspillet om medaljerne havde deltagelse af de fire bedst placerede hold i grundspillet: de forsvarende danmarksmestre fra Herning IK, AaB, Esbjerg IK og Rødovre SIK. De fire hold blev parret i to semifinaler, således at vinderen af grundspillet, Herning IK i den ene spillede mod grundspillets nr. 4, Rødovre SIK, mens nr. 2 og 3, AaB og Esbjerg IK, mødtes i den anden. Begge semifinaler blev som noget nyt spillet bedst af fem kampe, og vinderne af de to semifinaler gik videre til finalen om guld- og sølvmedaljer, der ligeledes blev spillet bedst af fem kampe, mens taberne spillede videre om bronzemedaljerne i en serie bedst af tre kampe.

Semifinaler 

Semifinalerne blev afgjort bedst af fem kampe, og de to vindere, Herning IK og Esbjerg IK gik videre til finalen om Danmarksmesterskabet, mens de to tabere gik videre til bronzekampen.

Bronzekamp 

Bronzekampen havde deltagelse af de to tabende semifinalister og blev spillet bedst af tre kampe.

Finale 

Mesterskabsfinalen havde deltagelse af de to vindere af semifinalerne og blev spillet bedst af tre kampe.

Kilder / eksterne henvisninger 
 Michael Søvsø: Fra pionerånd til verdensklasse – Danmarks Ishockey Union i 60 år (2009)
 Michael Søvsø, Per Jessen: Vojens på isen – en krønike om et ishockeyhold (2008)
 EliteProspects - DENMARK TEAM STANDINGS 1991-1992  
 EliteProspects - 1991-1992 Denmark PLAYER STATS  
 EliteProspects - Danish League Player of the Year  
 Politiken, 17. februar - 8. marts 1992.

Noter 

1991-92
Sæsoner i Superisligaen
Ishockey i 1991
Ishockey i 1992